Shebab () est une version francisée du mot arabe signifiant « jeunesse » ou « les jeunes ». 

Ce nom peut faire référence à :

 Plusieurs clubs de football comme le FC Al-Shabab de Riyad et le Al Shabab Dubaï
 Al-Shabbaab, un groupe islamiste somalien.

Mot arabe